Олейник, Анатолий Алексеевич (1943—2000) — 3-й городской голова города Николаева.
 Олейник, Анатолий Андреевич (1902—1936) — советский украинский поэт, педагог.
Олейник, Анатолий Васильевич (1936—2019) — советский и российский химик.
 Олейник, Анатолий Дмитриевич — председатель Винницкой государственной администрации.